Beesel (gemeente)
Beesel (plaats), een plaats in de gemeente Beesel